Inledande omgångar i Svenska cupen 2019/2020 inleddes den 15 maj 2019.

Preliminära omgångar

Omgång 1

Matcher

Omgång 2

Matcher

Källor
 Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2019/2020